Robert H. "Bob" Anderegg - cestista statunitense
Johann Georg Anderegg - imprenditore e politico svizzero
Melchior Anderegg - alpinista svizzero